Leitung steht für:

im Sinne von Transport:
 Rohrleitung, eine Anlage zum Zweck des Transports von Gasen, Flüssigkeiten oder Feststoffen
 Elektrische Leitung, ein System zur Übertragung von elektrischem Strom
 Leitung (Nachrichtennetz), einen Übertragungsweg für Nachrichtenverbindungen
 Transport von Energie oder Teilchen durch einen Stoff, den Leiter (Physik)
 Wärmeleitung, der Wärmefluss in einem Kontinuum infolge eines Temperaturunterschiedes

im Sinne von Anführer:
 Machthaber bzw. Herrscher, die Führung einer politischen Einheit
 die Führung eines Unternehmens:
 Unternehmensleitung
 Führungskraft (Führungslehre)
 die gezielte Führung von Verkehrsströmen, siehe Verkehrstelematik

Siehe auch:
 Leiten (Begriffsklärung)
 Leiter (Begriffsklärung)